Reichrath ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Reichrath (1941–2006), rumänischer Publizist, Chefredakteur, Literatur- und Theaterkritiker
 Susanne Reichrath (* 1961), deutsche Politikerin